Shea (prononcé « ché ») est un prénom et un patronyme.

Patronyme 

 Gail Shea (1959-), femme politique canadienne ;
  ;
 Jamie Shea (né en 1953), fonctionnaire de l'OTAN ;
 Jim Shea (né en 1968), skeletoneur américain ;
  (1869-1966), général britannique ;
 John Shea (né en 1949), acteur américain ;
 Joseph Francis Shea (1926-1999), ingénieur de la NASA ;
 Katt Shea (1957-), réalisatrice et scénariste américaine ;
  ;
 Michael Shea (1938-2009), diplomate et écrivain britannique ;
 Michael Shea (1946-2014), écrivain américain ;
 Nicolette Shea (née en 1986), actrice pornographique américaine ;
 William Shea (1893-1961), monteur et réalisateur canadien ;
 William Shea (1907-1991), avocat américain du monde du baseball ;
 William R. Shea (né en 1937), historien des sciences canadien.

Prénom

Autre 
 Shea Stadium, stade de baseball dans le Queens à New York, a été nommé d'après William Shea

Patronyme irlandais